Arrone – comune in provincia di Terni
Arrone – fiume della provincia di Roma
Arrone – torrente della provincia di Viterbo